El término UPCH puede referirse a:

 
 Universidad Peruana Cayetano Heredia, una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima.

 
 Universidad Popular de la Chontalpa, una universidad pública con sede en Cárdenas (Tabasco).